Lliga ACB 1997-1998. El TAU Cerámica va acabar en el primer lloc al final de la fase regular, però va ser derrotat en la final dels playoffs pel TDK Manresa. Els llocs de descens els van ocupar el CB Ciudad de Huelva i l'Ourense Xacobeo 99.

Lliga regular

Playoff 1998 

1997-1998
Competicions de bàsquet del 1997
Competicions esportives del 1998